Cueto (Cuba)
 Cueto (Espanha)

Pessoas
 César Cueto

Desambiguação